Artibonite bezeichnet:

 den längsten Fluss auf Hispaniola, siehe Artibonite (Fluss)
 das haitianische Département Artibonite